Піддашшя — «покрівля на стовпах або інших опорах для захисту від сонця, негоди і т. ін.; навіс».
 Піддашшя — виступ, карниз якої-небудь покрівлі.
 Піддашшя — крита прибудова з майданчиком та східцями, ґанок біля входу в будинок..
 Піддашшя — діалектна назва горища.

Примітки

Посилання